TTT Rīga (Lets: Rīgas TTT), is een vrouwenbasketbalteam uit Riga, Letland dat speelt in de EuroLeague Women. "TTT" betekent Tram en Trolleybus Trust. Internationaal werd TTT Riga vaak Daugava Riga genoemd, wat niet juist is. Daugava Riga was de voorloper van TTT Riga in de jaren 50.

Geschiedenis

Sovjet-Unie
TTT werd opgericht op 5 november 1958 als opvolger van Daugava. De volgende vijfentwintig jaar worden ook wel de club's "Golden age" genoemd. In 1960 won TTT Riga, onder leiding van coach Oļģerts Altbergs, haar eerste internationale prijs, de European Champions Cup. Een van de beste speelsters was de twee meter dertien lange Uļjana Semjonova. Samen met Dzidra Uztupe-Karamiševa, Vita Karpova-Siliņa-Lūka (Karpova), Dzintra Ķiepe-Baka en andere uitstekende spelers van die tijd brengen ze het vrouwenbasketbal naar een nieuw niveau. Zeker onder de opvolger van Altbergs, Raimonds Karnītis. Achttien extra Europese titels werden toegevoegd in de komende 22 jaar. Deze prestatie is tot op de dag van vandaag ongeëvenaard.

De opkomst van Uļjana Semjonova, die op 19-jarige leeftijd in 1965 toetrad tot TTT Riga, bevestigde de gouden status van "TTT". Van 1964 tot 1975 verdiende TTT 12 opeenvolgende Europese titels. In 18 seizoenen van de internationale competitie verloor Uļjana Semjonova nooit een wedstrijd in de nationale teamcompetitie, een record dat vrijwel zeker nooit zal worden herhaald. Ook won TTT de USSR Cup in 1969 door in de finale te winnen van GPI Tbilisi.

Aan het einde van de jaren tachtig en begin jaren negentig ging het bergafwaarts van de ooit beroemde club. Ze wonnen onder coach Andris Purkalns nog wel de Ronchetti Cup in 1987, maar de beste Letse spelers, met Semjonova als eerste, zetten hun professionele carrière voort in Frankrijk, Spanje en Italië.

Letland

Op 21 augustus 1991 werd Letland onafhankelijk en werd TTT weer de sterkste club van het land. In het seizoen 2000/01 verscheen TTT opnieuw in de Ronchetti Cup. Hun volgende toetreding volgde pas vijf jaar later in de EuroCup Women. Een van de topspeelsters was Anete Jēkabsone-Žogota.

Het najaar van 2006 was een keerpunt in de geschiedenis van de club. Nieuw leiderschap en nieuw management lanceerden een langlopend project om de beste Letse spelers te verenigen onder de beroemde clubnaam. De eerste buitenlandse internationals, zoals de Braziliaans en WNBA-ster Iziane Castro Marques, kwamen naar Letland. In het voorjaar van 2007 herwon TTT Riga na een jaar stilte de Letse titel en vroeg de deelname aan voor de FIBA EuroLeague Women. In het seizoen 2018/19 behaalde het team een geweldig resultaat. Ze haalde de kwartfinale van de EuroLeague Women waarin ze verloren van de latere eindwinnaar UMMC Jekaterinenburg uit Rusland.

TTT Riga speelt haar thuiswedstrijden in de Arēna Rīga waar 10.500 toeschouwers in kunnen.

Resultaten

Staafdiagram
Het cijfer in iedere staaf is de bereikte positie aan het eind van de competitie.

 x¹ In 1959, 1963 en 1967 werd er gespeeld door steden teams en nationale teams van de SSR

Tabel
Laatste update: 16 mei 2022.

 x¹ In 1959, 1963 en 1967 werd er gespeeld door steden teams en nationale teams van de SSR

Erelijst
Landskampioen Sovjet-Unie: 21
Winnaar: 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984
Tweede: 1974, 1978, 1986
Derde: 1958, 1985
Bekerwinnaar Sovjet-Unie: 1
Winnaar: 1969
Landskampioen Letse SSR: 21
Winnaar: 1945, 1959, 1961, 1965, 1967, 1968, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1991
Landskampioen Letland: 21
Winnaar: 1992, 1993, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Tweede: 1994, 1996, 1997, 1998, 2006, 2009, 2012, 2013
Derde: 2000
EuroLeague Women: 18
Winnaar: 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1981, 1982
Runner-up: 1985
Ronchetti Cup: 1
Winnaar: 1987
Baltic League:
Runner-up: 2001, 2015

Team

Bekende (oud)-spelers

Bekende (oud)-coaches
 - Oļģerts Altbergs (1958-1962)
 - Raimonds Karnītis (1962-1986)
 - Andris Purkalns (1986-1988)
 - Juris Garkalns (1988-1991)
  Jānis Zeltiņš (1993-1994)
  Juris Garkalns (1995-2000)
  Maija Kubliņa (1999-2000)
  Ainārs Zvirgzdiņš (2001)
  Juris Garkalns (2002)
  Ainārs Čukste (2002-2005)
  Aigars Nerips (2006)
  Ainārs Čukste (2007-2009)
  Aigars Nerips (2009-2017)
  Mārtiņš Zībarts (2017-2020)
  Mārtiņš Gulbis (2020-heden)

Externe links
  Official website
  Eurobasket.com Team Info
  FIBA team page
  1956 - 1983: Lets nationaal team - Spartak-kampioenen van de USSR
  1960-1987: Riga TTT - Winnaars European Champions Cup
  TTT gouden meisjes
  Ladies 'Europe: overlappende gouden pagina's uit het verleden

Letse basketbalclub
Sportclub in Riga